

En México 
 Huautla municipio del estado de Hidalgo.
 Huautla localidad en el estado de Hidalgo.
 Huautla de Jiménez municipio del estado de Oaxaca.
 Huautla de Jiménez localidad del estado de Oaxaca.
 Huautla localidad del estado de Morelos